

Imbarcazioni 
 12m² Sharpie – imbarcazione olimpica
 Sharpie – imbarcazione a vela

Sociologia 
 Sharpies – membri di gang giovanile
 Sharpie – membro degli Skinheads Against Racial Prejudice

Altro 
 Sharpie – azienda di prodotti di cartoleria
 Sharpies – uccello

Pagine correlate 
 Sharp
 Sharpe
 Sharps (disambigua)